Johan Kjølstad (ur. 9 marca 1983 w Levanger) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata oraz mistrz świata juniorów. Zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

Kariera 
Pierwszy sukces na międzynarodowej arenie Johan Kjølstad osiągnął podczas rozgrywanych w 2003 roku mistrzostw świata juniorów w Sollefteå, gdzie zwyciężył w sprincie techniką dowolną. Był to jego jedyny start na imprezie tego cyklu. W Pucharze Świata zadebiutował 13 marca 2002 roku w Oslo, zajmując 48. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 20 marca 2003 roku w Borlänge, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 27. miejsce. Kjølstad sześciokrotnie stawał na podium zawodów PŚ, pierwszy raz dokonał tego 4 grudnia 2004 roku w Bernie, gdzie był trzeci w sprincie stylem dowolnym. W biegu tym wyprzedzili go tylko jego rodak Tor Arne Hetland oraz Thobias Fredriksson ze Szwecji. Nieco ponad miesiąc później, 16 stycznia 2005 roku w Novym Měscie Norweg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo wygrywając sprint techniką dowolną. W tej samej miejscowości był także trzeci w tej konkurencji 30 grudnia 2005 roku, a następnie zajmował drugie miejsce 22 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie i pierwsze 1 grudnia 2007 roku w Ruce w sprincie klasykiem oraz drugie miejsce w sprincie stylem dowolnym 14 grudnia 2008 roku w Davos. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2005/2006, który ukończył na piętnastej pozycji w klasyfikacji generalnej oraz piątej w klasyfikacji sprintu. W 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie wspólnie z Olą Vigenem Hattestadem został mistrzem świata w sprincie drużynowym. Ponadto na tych samych mistrzostwach zdobył srebrny medal w sprincie indywidualnym stylem dowolnym, ulegając jedynie Hattestadowi. W sprincie stylem dowollnym zajął także siódme miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Turynie w 2006 roku. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver w tej samej konkurencji zajął dziewiąte miejsce. Od 2011 roku startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, jednak bez większych sukcesów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 128.
 sezon 2004/2005: 22.
 sezon 2005/2006: 15.
 sezon 2006/2007: 33.
 sezon 2007/2008: 25.
 sezon 2008/2009: 38.
 sezon 2009/2010: 74.
 sezon 2010/2011: 80.
 sezon 2011/2012: 109.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na zakończenie sezonu 2011/12

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 58.
 sezon 2011/2012: 43.
 sezon 2012/2013: 44.

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012: 33.
 sezon 2013: 18.
 sezon 2014: 1.
 sezon 2014/2015: 14.
 sezon 2015/2016: 4.
 sezon 2016/2017: 11.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983
Norwescy olimpijczycy (Turyn 2006)
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)